Egino Mai († 802), vescovo di Verona 
 Egino Mai († 811), vescovo di Costanza (782-811)
 Egino  di Turingia, 908) conte nel regno dei Franchi Orientali e margravio di Turingia alla fine del IX secolo
 Egino Mai († 1120), abate benedettino e riformatore
 Egino di Dalby († 1072), primo vescovo di Dalby 
 Egino di Coira, vescovo di Coira
 Egino IV di Urach, conte di Urach
 Egino V di Urach,  conte di Urach e primo conte di Friburgo in Brisgovia
 Egino II di Friburgo, secondo conte di Friburgo
 Egino III di Friburgo, ultimo conte di Friburgo